Le toponyme grotte de la Madeleine peut désigner plusieurs entrées de cavités ou abris sous roche, notamment :

 la grotte de la Madeleine, cavité aménagée pour le tourisme, située sur la commune française de Saint-Remèze dans le département de l' Ardèche, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 l'abri de la Madeleine, site archéologique situé sur la  commune française de Tursac, dans le département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 la grotte de la Madeleine, autre site archéologique situé sur la  commune française de Villeneuve-lès-Maguelonne , dans le département de la Hérault, en région Occitanie.